Jakub Kowalczyk – brydżysta
 Jakub Kowalczyk – siatkarz
 Jakub Kowalczyk – tłumacz
 Jan Jakub Kowalczyk (ur. w 1872 roku, zm. w 1941 roku) – polski działacz narodowy i polityczny na Śląsku